Confusion – album di Fela Kuti del 1975
 Confusion – album di Amadou & Mariam del 2017
 Confusion – singolo degli Electric Light Orchestra del 1979, dall'album Discovery
 Confusion – singolo dei New Order del 1983
 Confusion – singolo dei The Zutons del 2004, dall'album Who Killed...... The Zutons?